AC-3 steht für:
 AC-3 (Flugzeugtyp), ein Flugzeug von Alfred Comte
 AC-3-Algorithmus
 Dolby Digital
 eine Gebrauchskategorie für Niederspannungs-Schaltgeräte, siehe Gebrauchskategorie#Gebrauchskategorien für Wechselspannung
 die ursprüngliche Hüllennummer der USS Jupiter, siehe USS Langley (CV-1)

Siehe auch:
 AC3Filter

AC3